"Manzanares" pode ser:
 Manzanares, município espanhol de Castela-Mancha
 Rio Manzanares
 Manzanares (distrito), no Peru
 Manzanares (Colômbia), município
 Manzanares el Real, município espanhol da Com. de Madri
 Manzanares de Rioja, município espanhol de La Rioja
 Hoyo de Manzanares, município espanhol da Com. de Madri

Desambiguações de topônimos